Lasius americanus — вид муравьёв рода Lasius из подсемейства Formicinae (Formicidae), включающий мелких по размеру и как правило земляных муравьёв. До 2018 года рассматривался в качестве синонима европейского вида Lasius alienus.

Распространение 
Северная Америка: Канада, Мексика, США.

Описание 
Рабочие имеют длину около 4 мм, самки крупнее, основная окраска тёмно-коричневая до чёрного у самцов. Глаза крупные (до 14 фасеток по максимальному диаметру). От близких видов (Lasius pallitarsis, Lasius neoniger, Lasius niger) отличается отсутствием отстоящих волосков на скапусе усика и задних голенях, и в отличие от других более характерен для лесных, чем открытых биотопов. Гнездятся в земле, под камнями, в подстилочном слое. Этот всеядный вид собирает элайосомы из семян, живых и мёртвых насекомых, а также собирают падь тлей и других сосущих оастительные соки насекомых (червецов, щитовок), в том числе, питающихся на корнях растений. Колонии могут быть очень большими и иметь много маток, но отдельные королевы могут самостоятельно и независимо основывать новые муравейники. Брачный лёт крылатых половых особей отмечается с мая по декабрь в разных регионах, но максимум приходится на август.

Классификация 
Вид был впервые описан в 1893 году итальянским мирмекологом Карло Эмери (Carlo Emery; 1848—1925) под первоначальным названием  по материалам из США. Затем в 1900-1945 годах рассматривался в качестве подвида Lasius niger, затем (Gregg E.V. 1945) пять лет имел статус отдельного вида. В 1950-1955 годах рассматривался как подвид Lasius alienus, после чего Эдвард Уилсон в своей родовой ревизии свёл его в синонимы.  
До 2018 года рассматривался в качестве синонима европейского вида Lasius alienus.

Примечания

Литература 
 Seifert, B. (1992). A taxonomic revision of the Palaearctic members of the ant subgenus Lasius s. str. (Hymenoptera: Formicidae). Abhand. Be. Naturkundemus. Goerlitz 66(5): 1—66.
 Wilson, E. O. (1955). A monographic revision of the ant genus Lasius, Ph.D. dissert., Harvard University, 105 p.

Ссылки 

Лазиусы
Насекомые Северной Америки
Животные, описанные в 1893 году